Palguta ist der Familienname folgender Personen:

 Ľubomír Palguta (* 1978), slowakischer Sommerbiathlet
 Scott Palguta (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler